Miejscowości w USA:
 Atlantic City – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Atlantic

 Atlantic City – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Fremont
 Atlantic City − film w reż. Louisa Malle'a z 1980 roku